

Източници 

 
Римски управители